Skull & Roses (« crâne et roses » en anglais) fait notamment référence à :
 Skull & Roses : un des noms donnés à l'album Grateful Dead du groupe Grateful Dead.
 Skull & Roses : un jeu de Hervé Marly primé au festival de jeux de Cannes 2011.